Ким Джонхан:
 Ким Джонхан (1913—2009) — южнокорейский писатель.
 Ким Джонхан (род. 1962) — южнокорейский математик.